Die Sony Ericsson Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 19. März bis 1. April 2007 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Justine Henin mit 0:6, 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:4, 3:6 und 10:2 gegen Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)